«Éramos seis» puede referirse a:

Obras 
 Éramos seis (1943), novela de Maria José Dupret.
 Éramos seis (1945), película argentina dirigida por Carlos Borcosque.
 Éramos seis (1958), telenovela con Gessy Fonseca y Gilberto Chagas. 
 Éramos seis (1967), telenovela con Cleyde Yáconis y Sílvio Rocha. 
 Éramos seis (1977), telenovela con Nicette Bruno y Gianfrancesco Guarnieri.
 Éramos seis (1994), telenovela con Irene Ravache y Othon Bastos.
 Éramos seis (2019), telenovela con Glória Pires y Antonio Calloni.